Jasiński bzw. Jasinski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Jasiński (* 1936), polnischer Pianist
 Daniel Jasinski (* 1989), deutscher Diskuswerfer
 Feliks Jasiński (1856–1899), polnischer Bauingenieur
 Igor Jasinski (* 1990), weißrussischer Fußballspieler
 Julian Jasinski (* 1996), deutscher Basketballspieler

 Marek Jasiński (1949–2010), polnischer Komponist und Hochschullehrer
 Tomasz Jasiński (1916–1998), polnischer Eishockeyspieler
 Włodzimierz Jasiński (1873–1965), Bischof von Sandomierz und Łódź
 Wojciech Jasiński (* 1948), polnischer Politiker

Siehe auch:

 Jaschinski
 Jasińska
 Jasinskas